Piazza di Santa Maria Maggiore è una piazza situata nell'omonimo rione parte del Municipio Roma I di Roma Capitale.

Posta a circa 450 metri dalla Stazione Termini, ospita la colonna della Pace, la fontana e la facciata della basilica di Santa Maria Maggiore.

Note

Voci correlate
Piazza dell'Esquilino

Altri progetti

Santa Maria Maggiore
Roma R. XV Esquilino